BMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bomai (Papua Nuova Guinea)